Quellmann ist 

 die rheinische Bezeichnung für Pellkartoffel
 der Familienname von 
Sandra Quellmann (* 1977), deutsche Rundfunk- und Fernsehmoderatorin